Dvouhra juiorek US Open 2017 probíhala v první polovině září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Kayla Dayová, která se rozhodla do soitěže nenastoupit.

Vítězkou juniorské dvouhry se stala čtvrtá nasazená Američanka ruského původu Amanda Anisimovová krátce po dovršení věku 16 let. Ve finále zdolala za 65 minut třináctiletou krajanku startující na divokou kartu Coco Gauffovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. Šampionka získala premiérový grandslam kariéry. Do juniorského kombinovaného žebříčku si připsala 375 bodů. 13letá Gauffová se stala vůbec nejmladší finalistkou juniorky na US Open.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017